Новоалександровка () — село в Знаменском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 53 человека.Состоянием на 2021 год 2 человека. Почтовый индекс — 27450. Телефонный код — 5233. Занимает площадь 0,418 км². Код КОАТУУ — 3522285402.

Местный совет 
27450, Кировоградская обл., Знаменский р-н, с. Петрово, ул. Петровского, 12а

Ссылки 
 Новоалександровка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Знаменского района (Кировоградская область)